Denton  peut faire référence à :

Toponymie

Aux États-Unis 
 Denton, une localité de Géorgie ;
 Denton, une localité du Kansas ;
 Denton, une localité du Maryland ;
 Denton, une localité du Michigan ;
 Denton, une localité du Montana ;
 Denton, une localité du Nebraska ;
 Denton, une ville du Texas, dans le comté de Denton au Texas ;
 Denton, une localité de Caroline du Nord.

Au Royaume-Uni 
 Denton, village anglais situé dans le Cambridgeshire ;
 Denton, une localité du comté de Durham ;
 Denton, une localité du Huntingdonshire ;
 Denton, une localité située près de Douvres, dans le Kent ;
 Denton, une localité du Gravesend ;
 Denton, une localité du Grand Manchester dans le Lancashire ;
 Denton, une localité du Lincolnshire ;
 Denton, une localité du Norfolk ;
 Denton, une localité du Northamptonshire ;
 Denton, une localité du Northumberland ;
 Denton, une localité du Oxfordshire ;
 Denton, une localité du Sussex ;
 Denton, une localité du Yorkshire.

Personnes célèbres 
 Bradley Denton (1958-), auteur de science fiction américain,
 James Denton (1963-), acteur américain,
 Jeremiah Denton (1924-2014), militaire et homme politique américain,
 Pete Denton (19??-), musicien anglais,
 Steve Denton (1956-), joueur de tennis américain,
 Michael Denton (1943-), biologiste anglais et australien partisan du dessein intelligent.

Personnages de fiction 
 JC Denton, personnage principal de la série de jeux vidéo Deus Ex.

Navire 
 SS Denton, premier nom du SS Dessoug, navire ayant transporté un obélisque égyptien d'Alexandrie à New York en 1864.

Voir aussi
 ,

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités
Patronyme anglais